|-
| (117401) 2005 AL8||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117402) 2005 AM8||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117403) 2005 AO8||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117404) 2005 AC9||||7 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117405) 2005 AY9||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117406) 2005 AF10||||7 січня 2005||Обсерваторія Пла-д'Арґін||Рафаель Феррандо
|-
| (117407) 2005 AD11||||1 січня 2005||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (117408) 2005 AL11||||1 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117409) 2005 AO11||||1 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117410) 2005 AY11||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117411) 2005 AH12||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117412) 2005 AJ12||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 117413 Рамонікахаль (Ramonycajal)||||8 січня 2005||Обсерваторія Ла Каньяда||Хуан Лакрус
|-
| (117414) 2005 AG14||||9 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117415) 2005 AY14||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117416) 2005 AC15||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117417) 2005 AS15||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117418) 2005 AE16||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117419) 2005 AD17||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117420) 2005 AM17||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117421) 2005 AA18||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117422) 2005 AG18||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117423) 2005 AP18||||7 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117424) 2005 AX19||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117425) 2005 AK20||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117426) 2005 AM20||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117427) 2005 AY21||||6 січня 2005||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (117428) 2005 AS22||||7 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117429) 2005 AR25||||11 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 117430 Ахосікс (Achosyx)||||13 січня 2005||Обсерваторія RAS||Ендрю Лов
|-
| (117431) 2005 AL28||||13 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117432) 2005 AQ28||||7 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117433) 2005 AC29||||15 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117434) 2005 AE29||||13 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 117435 Северочоа (Severochoa)||||14 січня 2005||Обсерваторія Ла Каньяда||Хуан Лакрус
|-
| (117436) 2005 AU30||||9 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117437) 2005 AW30||||9 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117438) 2005 AX35||||13 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 117439 Рознер (Rosner)||||13 січня 2005||Обсерваторія RAS||Ендрю Лов
|-
| (117440) 2005 AM37||||13 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117441) 2005 AY38||||13 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117442) 2005 AP39||||13 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117443) 2005 AW42||||15 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117444) 2005 AJ43||||15 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117445) 2005 AB45||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117446) 2005 AV45||||11 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117447) 2005 AX46||||11 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117448) 2005 AY46||||11 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117449) 2005 AB47||||12 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117450) 2005 AD47||||12 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117451) 2005 AA50||||13 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117452) 2005 AV55||||15 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117453) 2005 AG58||||15 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117454) 2005 AG59||||15 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117455) 2005 AL61||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117456) 2005 AL68||||13 січня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117457) 2005 AU68||||13 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117458) 2005 AN71||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117459) 2005 AB74||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117460) 2005 AM74||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117461) 2005 AO79||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117462) 2005 BK3||||16 січня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117463) 2005 BQ7||||16 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117464) 2005 BT8||||16 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117465) 2005 BJ9||||16 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117466) 2005 BO9||||16 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117467) 2005 BE11||||16 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117468) 2005 BH11||||16 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117469) 2005 BO11||||16 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117470) 2005 BQ11||||16 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117471) 2005 BK13||||17 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117472) 2005 BQ13||||17 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117473) 2005 BS13||||17 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117474) 2005 BE18||||16 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117475) 2005 BK22||||16 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117476) 2005 BP22||||16 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117477) 2005 BC25||||17 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117478) 2005 BD26||||18 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117479) 2005 BT26||||19 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117480) 2005 BO28||||31 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117481) 2005 BD44||||31 січня 2005||Обсерваторія RAS||Ендрю Лов
|-
| (117482) 2005 CD2||||1 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117483) 2005 CZ3||||1 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117484) 2005 CE6||||1 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117485) 2005 CZ9||||1 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117486) 2005 CN10||||1 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117487) 2005 CM13||||2 лютого 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117488) 2005 CT14||||2 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117489) 2005 CB16||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117490) 2005 CE16||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117491) 2005 CC17||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117492) 2005 CK18||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117493) 2005 CP19||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117494) 2005 CU19||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117495) 2005 CY19||||2 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117496) 2005 CD20||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117497) 2005 CL20||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117498) 2005 CJ21||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117499) 2005 CQ21||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117500) 2005 CY21||||3 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

117400